

Pseudonyme

 Winston "Niney The Observer" Holness (1951-), producteur de disques jamaïcain.

Patronyme

 François Niney (19?-), philosophe, critique de cinéma et documentariste français.
 Pierre Niney (1989-), acteur français, pensionnaire de la Comédie-Française, fils du précédent.

Patronyme français